Urbanisme: Eixample (urbanisme)
 Eixample de Barcelona, districte municipal de la ciutat de Barcelona
 Esquerra de l'Eixample
 Dreta de l'Eixample
 L'Eixample (València), districte municipal de la ciutat de València
 Eixample de Madrid, pla d'urbanisme de la ciutat de Madrid
 Eixample de Bilbao, pla d'urbanisme de la ciutat de Bilbao
 Eixample de Lleó, barri de Lleó
 Zabalgunea (Eixample), barri de Vitòria